Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es Roland Garros női egyes mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a lengyel Iga Świątek volt, aki ebben az évben nyolcadik kiemeltként indult, de nem sikerült megvédenie a címét, mert a negyeddöntőben vereséet szenvedett a görög María Szákaritól. A győzelmet a cseh Barbora Krejčíková szerezte meg, miután a döntőben 6–1, 2–6, 6–4 arányban győzött az orosz Anasztaszija Pavljucsenkova ellen.

A torna végeredménye a világelső személyében is változást hozhatott volna. Ashleigh Barty függetlenül a többi versenyző eredményétől úgy őrizheti meg az elsőségét, ha legalább a döntőbe jut. Ha ez nem sikerül neki, akkor Ószaka Naomi a döntőbe kerülése esetén válthatja őt az első helyen. Elsősége esetén Serena Williams 24. Grand Slam-tornagyőzelmét ünnepelné, egyben negyedszer is karrier Grand Slam-et érne el, míg Angelique Kerbernek a tornagyőzelmével a karrier Grand Slam teljesítése sikerülne. Az eredmények alapján Barty megőrizte világelsőségét.

A magyarok, Babos Tímea, Jani Réka Luca és Gálfi Dalma a világranglista helyezésük alapján a selejtezőből indulhattak. Gálfi Dalma és Jani Réka Luca a selejtező első körén nem jutottak túl, míg Babos Tímea a második körben kényszerült búcsúzni a tornától. Így ebben az évben nem volt magyar résztvevője a Roland Garros női egyéni főtáblájának.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
 A kvalifikáció sorsolása
A főtábla sorsolása

N1